Alekseevskaja () è un toponimo russo:

 Alekseevskaja – cittadina dell'Oblast' di Volgograd
 Alekseevskaja – località del Kraj di Krasnodar
 Alekseevskaja – stazione della metropolitana di Mosca
 Alekseevskaja – denominazione in lingua russa della stazione Oleksiïvs'ka della metropolitana di Charkiv